Garrett ist der Name zweier Orte im US-Bundesstaat Kentucky:

 Garrett (Floyd County)
 Garrett (Meade County)